Quark steht für:

 Quark (Milchprodukt), auch Weißkäse, Topfen oder Schotten
 Quark (Physik), Elementarteilchen im Standardmodell

 Quark Inc., Software-Unternehmen
 Intel Quark, Chip-Familie
 Peugeot Quark, Automobil-Designstudie

 Quark (Comic), Comicfigur
 Quark (Fernsehserie), US-amerikanische Science-Fiction-Fernsehserie von 1977–78
 Figur aus dem Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Quark

 Quarks steht für:
 Quarks (Medienmarke), Marke des Westdeutschen Rundfunks für wissenschaftsjournalistische Formate
 Quarks (Band), deutsches Elektropopduo (1995–2004)

Siehe auch:

 Quarck (Begriffsklärung)
 Qark, Verwaltungsebene in Albanien